Christian Krohg har flere betydninger:

 Christian Krohg (politiker) – norsk jurist og politiker
 Christian Krohg – norsk maler, forfatter og journalist